Verwaltungsamt bezeichnet:

 eine dienstleistende Behörde in Sachsen-Anhalt (bis 2013), siehe Verwaltungsgemeinschaft (Sachsen-Anhalt)
 verschiedene deutsche Behörden (Beispiele: Bundesverwaltungsamt, Verwaltungsamt des vereinigten Wirtschaftsgebietes, Verwaltungsamt für innere Restitutionen) und historische Verwaltungseinheiten (Beispiel: Verwaltungsamt Lipperode-Cappel)
 die vorsitzende Institution von Regierungsbezirken und Bünden in der Volksrepublik China (行政公署, xíngzhèng gōngshǔ), siehe Regierungsbezirk/Bund (China)
 die kleinste Verwaltungseinheit in der Mehrzahl der portugiesischen Überseeterritorien im 20. Jahrhundert, siehe Posto administrativo (Portugal)
 die kleinste Verwaltungseinheit in Mosambik, siehe Posto administrativo (Mosambik)
 die unterhalb der Gemeinde stehende, zweite Verwaltungseinheit Osttimors (posto administrativo), siehe Verwaltungsamt (Osttimor)
 eine historische Verwaltungseinheit im Niger (poste administratif), siehe Verwaltungsgliederung Nigers

Siehe auch:
 Kirchliches Verwaltungsamt